Антуэ́н (, ) — наименование нескольких населённых пунктов во франкоязычных странах. Может означать:

 Антуэн — коммуна в Бельгии, в провинции Эно.
 Антуэн — коммуна во Франции, в департаменте Пюи-де-Дом.

См. также